Arecibo Indijanci
 Zvjezdarnica Arecibo
 Arecibo, Portoriko, mjesto i općina u Portoriku